Les Gens  est un roman de Philippe Labro publié en 2009 aux éditions Gallimard .

Résumé
Les Gens nous raconte l'histoire de personnages hauts en couleur, d'origines diverses, et dont leurs rencontres vont bouleverser leurs vies.

Maria Wazarzaski est une jeune fille américaine, qui fuit sa famille adoptive, et parcourt, de petits boulots en petits boulots, la Californie. Rejetée encore une fois d'une vigne où elle avait trouvé du travail, elle part pour San Francisco et entre dans un nouvel univers.

Marcus Marcus est devenu en quelques années l'une des vedettes de la télévision française. il anime avec talent l'émission à la mode "Vous Qui Aimez La Gloire". Le principe de l'émission est simple. Il dispose de 50 minutes, et autant de questions, pour disséquer la vie de son invité.

Caroline Soglio, jeune française, est la maitresse de Tom Portman, le patron d'une des plus grandes boites de production européennes. Mais elle découvre la souffrance en même temps qu'elle met au jour la couardise  de l'homme pour lequel elle a tout quitté.

David, bien qu'il ait fait de brillantes études qui auraient dû le mener vers la banque, est devenu le conseiller, l'homme à tout faire de Marcus Marcus. Même s'il est demeuré jusqu'à présent dans l'ombre de son patron, des graines de discorde commencent à apparaitre entre les deux hommes.

Philippe Labro nous plonge avec brio dans le quotidien de ses personnages et nous dévoile, telle la pellicule d'un film, leurs mystérieux destins qui s'entrecroisent.

Livre audio 

 

Roman français paru en 2009
Roman de Philippe Labro